Erik Meijer – holenderski piłkarz
 Fred Meijer – holenderski aktor
 Johnny Meijer – holenderski akordeonista
Zobacz też
 Maier
 Mayer
 Mayr   
 Meier
 Meyer
 Major